Сле́пышев — русская фамилия

 Сле́пышев, Анатолий Степанович (1932—2016) — российский художник, живописец, скульптор.
 Сле́пышев, Антон Владимирович (род. 1994) — российский хоккеист.